En tetradekagon är en polygon med fjorton hörn. En liksidig och likvinklig tetradekagon kallas för en regelbunden tetradekagon. Summan av de inre vinklarna hos en tetradekagon är 2160 grader.

Regelbundna tetradekagoner
En regelbunden tetradekagon har inre vinklar som är ≈154.2857°, vilket ger yttre vinklar på 18°, och en area A som ges av:
 
där a är sidlängden i tetradekagonen.

En regelbunden tetradekagon kan konstrueras med passare och rätskiva.

Källor 

Polygoner